Моронг:

 Моронг — город на севере Польши в Варминьско-Мазурском воеводстве (Острудский повят).
 Моронг — городско-сельская гмина (волость) в Польше
 Моронг, Томас (1827—1894) — американский ботаник.